Mount Hawkins bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Mount Hawkins (Alaska)	
 Mount Hawkins (Kalifornien)	
 Mount Hawkins (Utah)